

Patronyme 

 Decimus Iunius Pera, homme politique de la République romaine ;
 Joe Pera (1988-), comédien, écrivain et acteur américain ;
 Marcus Iunius Pera, homme politique de la République romaine ;
 Patrick Péra (1949), patineur français ;
 Radames Pera (1960-), acteur américain ;
 Sam Pera Junior (1989-), haltérophile des îles Cook.

Toponyme 

 Pera ou Péra, nom du district turc d'Istanbul de Beyoğlu, au cours du Moyen Âge et jusqu'au début du  ;
 Pera ou Péra, ancien nom de Galata, quartier d'Istanbul du district de Beyoğlu ;
 La Pera, commune espagnole de la province de Gérone.